Refrain peut désigner :

Poésie 
 refrain, répétition régulière d’un ou plusieurs vers dans un même poème.

Musique 
 refrain, répétition régulière de paroles dans une même chanson.
 refrain publicitaire ou ritournelle publicitaire ou jingle ou sonal, mélodie courte et accrocheuse généralement associée à un slogan publicitaire.
 Refrain, chanson de Lys Assia, gagnante de l'Eurovision 1956, le premier de l'histoire.

Cinéma 
 Un refrain dans mon cœur (« With a Song in My Heart »), film américain de Walter Lang sorti en 1952.
Homonymie de titre